Die BNP Paribas Katowice Open 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier in der Halle für Frauen in Katowice, Polen. Es war als Turnier der International-Kategorie erstmals Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 6. bis zum 14. April 2013 statt.

Siegerin im Einzel wurde die an Position zwei gesetzte Italienerin Roberta Vinci mit ihrem 7:62, 6:1-Finalsieg über die topgesetzte Tschechin Petra Kvitová. Im Doppel gewann die ungesetzte spanische Paarung Lara Arruabarrena Vecino / Lourdes Domínguez Lino mit 6:4, 7:5 über die ebenfalls ungesetzten Raluca Olaru / Walerija Solowjowa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Katowice Open 2013 hat vom 6. bis 7. April 2013 stattgefunden. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 

2013
WTA Tour 2013